De Dakar-rally 2009 is de 31e editie van de Dakar-rally, en de 1e in Zuid-Amerika. Nadat de race van 2008 werd afgelast uit angst voor terreuraanvallen in Mauritanië, werd besloten om de editie van 2009 te verplaatsen naar Zuid-Amerika. Volgens directeur Etienne Lavigne is het een groot nieuw avontuur: "Het is een heel erg groot avontuur." Deze editie werd de landen Argentinië en Chili aangedaan. De rally startte in het Argentijnse Buenos Aires, had een rustdag in Valparaíso en finishte weer in Buenos Aires.

Parcours
De 11e etappe van Copiapó naar Fiambalá, de overgangsetappe van Chili naar Argentinië, werd afgelast wegens zware mist. Eerder werd ook al de 10e etappe ingekort.

Afstanden

Deelnemers

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel laat zien hoeveel deelnemers er aan de start stonden, hoeveel er op de rustdag nog over waren, en hoeveel uiteindelijk de eindstreep haalden.

Belangrijkste deelnemers

Motoren

Auto's

Trucks

Etappe 1: Buenos Aires-Santa Rosa

Terwijl de overwinning van Marc Coma in etappe 1 niemand verbaasde, kon het rampzalige begin van andere favorieten bij de motoren niet worden overzien. Despres en Casteu verloren tijd met problemen met hun banden. Bij de auto's had BMW succes met Nasser Saleh Al-Attiyah maar was er teleurstelling met een ongeval van Guerlain Chicherit, die te agressief was begonnen.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 2: Santa Rosa-Puerto Madryn

In een grotendeels snelle etappe, die theoretisch in het voordeel van Marc Coma was, verloor de algemene leider een gedeelte van zijn voorsprong dat toe te schrijven was aan een mechanisch probleem. Frans Verhoeven won zijn 1e Dakar etappe. Bij de auto's won Carlos Sainz de etappe en nam de leiding in het algemene klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 3: Puerto Madryn-Jacobacci

Terwijl Marc Coma zijn 2e etappeoverwinning behaalde en zijn algemene voorsprong uitbreidde, viel Cyril Despres verder terug in het klassement na het vechten met zijn banden. Bij de auto's zette Nasser Saleh Al-Attiyah de beste tijd van de dag en maakte tijd goed ten opzichte van leider Carlos Sainz.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 4: Jacobacci-Neuquén

Marc Coma zette de beste tijd neer en vergrootte daarmee zijn leiding in het algemeen klassement. Bij de auto's zette de strijd tussen Sainz en Al-Attiyah voort, nu met een klein voordeel voor de Spanjaard.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 5: Neuquén-San Rafael

Etappe 5 bevatte opnieuw bandenaffaires bij verschillende motorrijders. Coma en Despres moesten hun binnenbanden verwisselen. Een dilemma dat Jonah Street niet had op zijn weg naar zijn etappewinst. Bij de auto's trok Al-Attiyah weg van Sainz en nam daarmee de leiding over in het algemeen klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 6: San Rafael-Mendoza

Cyril Despres won zijn 1e etappe van de 2009 Dakar-rally. Met zijn bandenproblemen eindelijk achter zich, versloeg de Fransman rivaal Marc Coma. Toch vergrootte de Spanjaard zijn voorsprong en is nu meer dan 40 minuten los van de 2e geplaatste Jonah Street. Al-Attiyah was de leider bij de auto's, maar kwam in de problemen en kon het klassement gedag zeggen.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 7: Mendoza-Valparaíso

Voor de rustdag, die was gevestigd in Valparaíso, won Francisco López Contardo zijn 1e etappe van de rally. Vlak voor het passeren van de Chileense grens nam de voormalige 450cc wereldkampioen zijn carrière naar een nieuw niveau. Bij de auto's bleef het Volkswagen festival voortduren. Carlos Sainz pakte zijn 3e etappeoverwinning en dat bracht hem terug als leider in het algemeen klassement. Oud Dakar winnaar Stéphane Peterhansel moest opgeven door een kapotte motor. De etappe van de trucks werd geannuleerd en de deelnemers gingen op weg naar de stad aan Stille Oceaan via verbindingswegen.

Motoren

Quads

Auto's

Etappe 8: Valparaíso-La Serena

De zeer technische 8e etappe van de Dakar is de laatste warming-up voor de massale Chileense duinen. Cyril Despres was de snelste onderweg naar La Serena en steeg verder in het klassement. De Fransman trad de top drie binnen, maar bleef nog meer dan 90 minuten achter leider Marc Coma. Bij de auto's won Sainz, die een paar minuten voor kon blijven op Nani Roma. Bij de quads won Macháček zijn 3e etappe, wat hem hielp bij het vergroten van zijn voorsprong in het algemeen klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 9: La Serena-Copiapó

De 9e etappe van de Dakar biedt de coureurs spectaculaire landschappen en indrukwekkende duinen. De 1e van de 3 etappes door de Atacamawoestijn werd bij de motoren gewonnen door Frans Verhoeven, die als 33e van start was gegaan. Bij de auto's won Sainz opnieuw. Daarmee bouwde hij zijn voorsprong verder uit, en met name op Nani Roma, die door problemen 24 minuten verloor.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 10: Copiapó-Copiapó

De langste etappe van de Dakar werd ingekort omdat het zand te zacht was. Over 476 kilometer aan route moesten de coureurs gigantische Atacama duinen trotseren terwijl de navigatie moeilijk was. Bij de motoren was het Jordi Viladoms die het beste gebruik maakte van de andere coureurs en pakte zijn 1e overwinning van de 2009 Dakar. Marc Coma bleef in het achterwiel van Cyril Despres om zijn voorsprong te kunnen behouden. Bij de auto's won Carlos Sainz zijn 6e etappe, wat zijn superioriteit bevestigde, zelfs in het zand. Bij de trucks won Vladimir Chagin zijn 4e etappe, wat ook voor hem zijn klasse aantoonde.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 11: Copiapó-Fiambalá

Deze etappe werd geannuleerd. De weersvoorspellingen gaven aan dat er zware mist over bijna de gehele etappe en de timing kon niet veranderd worden wegens de passage van de Andes en de grens tussen Chili en Argentinië. De organisatie besloot daarom om de getimede special van etappe 11 tussen Copiapo en Fiambala te annuleren.

Etappe 12: Fiambalá-La Rioja

Na een gedwongen rustdag hadden de coureurs nog een korte maar veeleisende dag: 223 kilometer met inbegrip van de laatste te kruisen duinen. Bij de motoren controleerde Marc Coma zijn rivalen, terwijl Cyril Despres zijn 20e etappeoverwinning uit zijn Dakar carrière pakt. Ook nam hij daarmee de 2e plaats over in het algemeen klassement. Bij de auto's was er een onvrijwillige verandering binnen het Volkswagen-team: voor Carlos Sainz eindigde zijn droom van een Dakar overwinning toen hij crashte en eindigde op de bodem van een drooggevallen rivier, terwijl Giniel De Villiers gebruik maakte van de fouten van Mark Miller om zo de overwinning te pakken. De Zuid-Afrikaan is de nieuwe leider van de rally.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 13: La Rioja-Córdoba

Gedurende de voorlaatste etappe van de rally leidde Cyril Despres van start tot finish, waarbij hij zijn 5e etappeoverwinning van de rally en de 21e van zijn Dakar carrière pakte. Maar de Fransman boekte weinig vooruitgang in het verminderen van de voorsprong van Marc Coma in het klassement; die nog altijd bijna 1,5 uur voorsprong had. Bij de auto's bood Nani Roma het Mitsubishi-team enige troost met het vaststellen van de snelste tijd van de dag. Giniel De Villiers handhaaft zijn algehele voorsprong.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 14: Córdoba-Buenos Aires

Bekenden van de Dakar in Afrika genoten zonder twijfel van de aanpak van de laatste etappe rondom Lake Rose. Deze laatste etappe die plaatsvond in de Sante Fe Provence naar Rosario, de geboortestad van Ernesto "Che" Guevara was veel meer dan een loutere formaliteit. Bij de motoren gaf Marc Coma Spanje zijn 3e Dakar titel en persoonlijk zijn 2e. De laatste etappe van de 2009 Dakar ging naar de Portugees Hélder Rodrigues. Bij de auto's won Giniel De Villiers uiteindelijk de heilige graal van de rally-raids na jaren van proberen tegen de overheersing van Mitsubishi. De Zuid-Afrikaan sloot zijn zegevierende rally met flair, met de snelste tijd van de laatste etappe. Robby Gordon in zijn Hummer voltooide het volledig Angelsaksische podium.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Uitslagen

Etappewinnaars en Klassementsleiders

Eindklassement

Alternatieve Klassementen

Overleden
 In de 2e etappe van de rally kwam de 49-jarige Franse motorrijder Pascal Terry zonder brandstof te staan waarop hij een noodsignaal naar de organisatie stuurde. Door een miscommunicatie werd er aangenomen dat Terry zich had gemeld bij de Dakar caravan, waarna de zoektocht werd beëindigd. Het was echter zijn teamgenoot Pascal Gilbert, die zich had gemeld. Terry werd 3 dagen lang vermist. Op 7 januari werd hij dood aangetroffen op 50 meter van zijn motorfiets. Zijn doodsoorzaak was longoedeem. Terry is waarschijnlijk zondagavond of maandagochtend overleden en zijn leven had gered kunnen worden als de zoekactie onmiddellijk was begonnen.
 Tijdens een verplaatsing van het bivouac, verloor de servicetruck van de Argentijnse Marcelo Fabián Sánchez de controle en sloeg over de kop. Hij vervoerde banden. Het incident doodde de Chileense Roberto de la Cruz Vera Hernández en de Peruaan Freddy Arucutipa Torres direct. De andere 2 inzittende konden in een ziekenhuis worden behandeld. Sanchez werd vastgehouden voor verdere ondervraging.

Trivia
 Voor de Japanse Yoshimasa Sugawara is het al zijn 26e deelname en zijn 27e achtereenvolgende inschrijving. Yoshimasa heeft daarmee een record voor meeste verreden edities en de meeste deelnames achter elkaar. Omdat dat de editie van 2008 werd afgelast wordt deze niet in het record bijgehouden als zijnde een deelname, maar wordt het nog steeds als 1 reeks wordt gezien. Ook reed Yoshimasa de rally voor de 20e achtereenvolgende keer uit, en ook dat is een record. Voor zijn zoon Teruhito Sugawara is het de 11e Dakar Rally, waarvan zijn 4e als coureur.
 Het is voor het eerst dat de quads als een aparte categorie worden gerekend, waarbij ze in eerdere edities altijd samen met de motoren als 1 categorie werden gerekend.
 271 van de 501 voertuigen bereikten de finish en dat is 54,1%.
 De Nederlandse inschrijvingen bestonden uit 31 motoren, 2 quads, 18 auto's en 16 trucks, 67 equipes in totaal. Hiervan bereikten 23 motoren, 1 quad, 11 auto's en 13 trucks, 48 equipes in totaal de finish en dat is 71,6%.
 Het is voor KTM al de 8e zege op rij als constructeur in het motorklassement.
 Het is voor Yamaha de 1e zege in het nieuwe quadklassement en de 10e zege voor het merk in totaal. Het behaalde eerder al 9 zeges in het motorklassement en is daarmee pas de 2e constructeur die in meerdere klassementen wint, na Mercedes-Benz (auto's en trucks).
 Het is voor Volkswagen de 2e zege als constructeur in het autoklassement. Het maakte hiermee een einde aan de 7 jaar lange winstreeks van Mitsubishi.
 Het is voor het Russische Kamaz al de 9e zege als constructeur in het truckklassement.
 Voor Marc Coma en Firdaus Zaripovich Kabírov zijn het beide hun 2e zeges in het eindklassement.
 Marc Coma leidde bij de motoren sinds de 1e etappe en verloor die koppositie niet meer gedurende de rally. Yamaha rijder Stéphane Peterhansel was in 1997 de vorige die bij de motoren zo domineerde.
 Volkswagen verklaarde de uitdaging in 2003: de 1e constructeur worden die Dakar met een dieselmotor zou winnen. Dat was nu gelukt.
 Josef Macháček is de 1e Tsjech die een eindklassement wist te winnen in de Dakar Rally.
 Giniel De Villiers is de 1e Zuid-Afrikaan die een eindklassement wist te winnen in de Dakar Rally.
 Argentinië werd het 25e land waar de Dakar rally verreden werd en Chili het 26e land.

Opmerkingen

Referenties

2009
Rally in 2009
Motorsport in 2009